Pfrang ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Pfrang (* 1979), deutsche Pädagogin
 Erwin Pfrang (* 1951), deutscher Maler und Zeichner
 Horst Pfrang (1955–2011), deutscher Psychologe
 Konstantin Pfrang (1870–1951), deutscher Volkssänger und Humorist, siehe Conny Stanzl
 Wolf-Rüdiger Pfrang (* 1944), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Roman Pfranger (* 1992), Schweizer Inlinehockeyspieler